Эскортные авианосцы типа «Боуг» () — первая крупная серия американских эскортных авианосцев (всего построено 45 единиц). Строились на базе массово выпускавшихся в годы Второй мировой войны транспортных судов типа С-3. Кроме ВМС США находились в составе ВМС Великобритании, куда поставлялись по ленд-лизу.

Предыстория 
Идея переоборудования лёгких крейсеров и коммерческих судов в малые авианосцы возникла ещё в 1920-е годы. Однако только с началом Второй мировой войны возникла насущная необходимость в строительстве лёгких авианосцев.

Великобритания вступила в войну в сентябре 1939 года, на два года раньше США. Не имея союзников в оккупированной Германией Европе она зависела от поставок вооружения, оборудования и материалов из Соединённых Штатов. В этих условиях малые авианосцы могли выполнять две важные функции: служить транспортами для поставки в Великобританию боевых самолётов и обеспечивать защиту конвоев в насыщенной немецкими подводными лодками северной Атлантике.

В качестве эксперимента первыми прошли переоборудование два транспортных судна типа С-3 — «Мормакмейл» () и «Мормакленд» (), которые стали первыми эскортными авианосцами американской постройки (CVE-1 «Лонг Айленд» и ).

Далее последовали 4 авианосца типа «Эвенджер», переоборудованные из C-3 по изменённому проекту. Эти авианосцы показали себя с лучшей стороны во время проведения английских конвоев, после чего было принято решение о строительстве крупной серии (20 кораблей в 1942 и 24 — в 1943 финансовом году). Кроме того, по этому проекту был достроен пятый корабль типа «Эвенджер», BAVG-6 «Трекер».

Особенности проекта 
По сравнению с авианосцами типов «Лонг Айленд» и «Эвенджер», построенных на основе тех же транспортных кораблей типа C-3, авианосцы типа «Боуг» имели следующие особенности:
 Была использована паротурбинная двигательная установка. Это решение было во многом вынужденным, так как не хватало корпусов С-3 с дизельными двигателями. Оно осложнило проблему отвода отработанных газов, однако увеличило скорость авианосцев до 18-19 узлов.
 Длина ангара и полётной палубы была увеличена и практически сравнялась с длиной корпуса. Это стало возможным, поскольку использовались корпуса С-3 на ранней стадии строительства, без надстройки.
 Ходовой мостик был вынесен в нос корабля. В авианосцах ранних типов он располагался в средней части корабля под полётной палубой, в крыльях, выступавших за края полётной палубы.
 Полётная палуба была защищена 6-мм бронёй и могла принимать самолёты весом до 6,4 т (14 000 фн) по сравнению с 4,5 т (10 000 фн) для авианосцев ранних типов. Это было важно для британского флота, который нуждался в мощном истребительном прикрытии конвоев.
 По требованию англичан, была усилена противоторпедная защита кораблей, добавлены поперечные переборки.

Как и у авианосцев типа «Лонг Айленд» и «Эвенджер», существенным недостатком всех переоборудованных транспортов C-3 была седловатость главной палубы, которая одновременно служила палубой ангара. Из-за этого перемещение самолётов внутри ангара было затруднено, а при сильном волнении — невозможно.

Дополнительные тактико-технические характеристики 
По данным.
 Размеры полётной палубы — 133,1 × 24,4 м
 Размеры ангара — 79,6 × 18,9 × 5,3 м
 Размеры платформы элеватора — 12,6 × 10,1 м
 Диаметр циркуляции — 685 м (на скорости 15 узлов)
 Катапульты — 1 × H-2
 Аэрофинишёр — Mk4-5A
 Мощность генераторов
 турбогенераторы — 3250 кВт постоянного тока
 дизель-генераторы — 2300 кВт постоянного тока
 Запас горючего — 3290 т
 Боеприпасы — 195 т
 Авиатопливо — 186 286 галлонов
 Система управления огнём — Mk51

Состав серии

См. также 
 Список эскортных авианосцев ВМС США

Примечания

Ссылки 
 UBoat.NET 
 Aircraft carriers of the Royal Navy
 Bogue class 
 Bogue class, US Escort Carriers 
 USS BOGUE (ACV-9) . NavSource Online: Escort Carrier Photo Archive
 CVE-9 Bogue